Гвозд може бити

 Гвозд (планина), стари назив за Петрову гору у Хрватској
 Гвозд (општина), бивши назив за општинско место Вргинмост од 1996. до 2012. године
 Гвозд (село), село у општини Никшић у Црној Гори

Види још 
 Битка на Гвозду